Gouvernement Najib Mikati peut faire référence au :
 premier gouvernement Najib Mikati, du  au  ;
 deuxième gouvernement Najib Mikati, du  au  ;
 troisième gouvernement Najib Mikati, depuis le .

Voir aussi 
 Najib Mikati